Die Sparkassen Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 27. Juni bis 3. Juli 2011 in Braunschweig stattfand. Es war die 18. Ausgabe des Turniers und Teil der ATP Challenger Tour 2011 sowie der Head German Masters Series 2011. Gespielt wurde im Freien auf rotem Sand.

Die Einzelkonkurrenz gewann der an Position drei gesetzte Lukáš Rosol, der im Finale den Qualifikanten Jewgeni Donskoi besiegte. Vorjahressieger Michail Kukuschkin trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.
Im Doppel konnten sich die topgesetzten Martin Emmrich und Andreas Siljeström im Finale gegen die ungesetzten Olivier Charroin und Stéphane Robert durchsetzen. Die siegreiche Paarung des letzten Jahres Leonardo Tavares/Simone Vagnozzi trat in dieser Konstellation nicht mehr an. Während Vagnozzi überhaupt nicht am Turnier teilnahm, scheitere Tavares mit seinem neuen Partner Frederico Gil im Halbfinale.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es in der Doppelkonkurrenz eine verletzungsbedingte Absage. Alexander Waske konnte aufgrund einer Hüftverletzung nicht mit Michael Kohlmann antreten. Einzelfinalist Jewgeni Donskoi mit Partner Marsel İlhan ersetzte die Paarung im Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Übersicht der Head German Masters Series 2011 auf der Website des DTB
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 147 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 144 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Braunschweig